Кузнецо́в (женская форма — ) — одна из самых распространённых русских фамилий, а также название и топоним:

 Носители фамилии 
 А 
 
 
 Кузнецов, Альвиан Александрович (1929—1998) — советский хоккеист с мячом.
 
 
 
 Кузнецов, Аполлон Александрович (1892—1960) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Кузнецов, Арсений Петрович (1901—1943) — инженер.
 Кузнецов, Артём Александрович (род. 1987) — российский конькобежец.
 

 Б 
 
 Кузнецов, Бронислав Иванович (1931—1985) — востоковед, тибетолог.

 В 
 Кузнецов, Вавила Алексеевич (1829—?) — русский военный деятель, генерал-лейтенант. 
 
 
 
 
 Кузнецов, Виллор Петрович (1934—2013) — советский и российский актёр.
 
 
 
 Кузнецов, Владлен Николаевич (1931—2014) — советский и украинский кинодраматург, сценарист, журналист.
 
 

 Г 
 Кузнецов, Гарольд Дмитриевич (1923—1958) — советский лётчик.
 
 
 Кузнецов, Герард Алексеевич (1925—2020) — краевед.
 Кузнецов, Герман Серапионович (род. 1948) — вице-президент Киргизской ССР.
 Кузнецов, Глеб Александрович (1924—1973) — военный дирижёр, подполковник.
 

 Д 
 Кузнецов, Даниил Андреевич (род. 2003) — российский футболист.
 Кузнецов, Данил Станиславович (род. 1999) — казахстанский футболист.
 

 Е 
 
 Кузнецов, Евграф Сергеевич — советский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Кузнецов, Епифаний Андреевич (Ефрем (Кузнецов); 1875—1918) — епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии.
 Кузнецов, Ефим Андреевич (1783—1850) — русский купец и меценат.
 Кузнецов, Ефрем Александрович (1892—1976) — геолог.

 И 
 
 
 
 Кузнецов, Иннокентий Васильевич (1914—1996) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Ион Ефимович (1912—1970) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Иосиф Матвеевич (1915 — после 1985) — советский военный, государственный и политический деятель, вице-адмирал.
 Кузнецов, Исай Константинович (1916—2010) — советский драматург и сценарист, писатель, педагог.

 К 
 
 
 Кузнецов, Климентий Платонович (1911—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Кузнецов, Корнилий Тимофеевич (1852—1918) — полковник, командир 3-го Оренбургского казачьего запасного полка, кавалер семи орденов.
 Кузнецов, Ксанфий Андреевич (1913—1984) — российско-украинский скульптор.
 Кузнецов, Кузьма Дмитриевич (1900—1953) — советский промышленный деятель, директор авиационных заводов в Казани и Комсомольске-на-Амуре.

 Л 
 
 
 Кузнецов, Леонтий Васильевич (род. 1938) — военачальник.

 М 
 
 Кузнецов, Марк Петрович (1908—1986) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Матвей Сидорович (1846—1911) — промышленник и предприниматель.
 

 Н 
 Кузнецов, Никита Александрович (род. 1982) — российский биохимик. 
 

 О 
 

 П 
 
 
 Кузнецов, Побиск Георгиевич (1924—2000) — учёный, Генеральный конструктор СССР.
 Кузнецов, Поликарп Ефимович (1904—1944) — советский военачальник.
 

 Р 
 

 С 
 Кузнецов, Святослав Петрович (1930—1992) — артист балета, балетмейстер и педагог.
 
 
 
 
 Кузнецов, Стефан Кирович (1854—1913) — русский историк, археолог и этнограф, педагог.

 Т 
 Кузнецов, Тихон Петрович (1899—1968) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Трофим (1885—1919) — иерей, святой Русской православной церкви.

 Ф 
 
 

 Э 
 
 Кузнецов, Эраст Давыдович (род. 1933) — учёный, искусствовед, редактор.
 Кузнецов, Эфраим Еремеевич (1913—1987) — участник Великой Отечественной войны, дважды за разные подвиги представлялся к званию Героя Советского Союза.

 Ю 
 Кузнецов, Юлий Андреевич (род. 2003) — белорусский футболист.
 

 Я 
 
 Кузнецов, Ярослав Владимирович (род. 1988) — киберспортсмен, игрок в DotA.

 Двойная фамилия 
 Кузнецов-Вечеслов, Андрей Святославович (род. 1951) — балетмейстер, актёр, режиссёр и сценарист.
 Кузнецов-Жепинский, Егор Григорьевич (1725—1805) — русский изобретатель.
 Кузнецов-Красноярский, Иннокентий Петрович (1851—1917) — сибирский археолог, этнограф и историк.

 Топоним 
 Кузнецов — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Боец Кузнецов — посёлок сельского типа в Партизанском районе Приморского края.

  

 Другое 
 (2233) Кузнецов — астероид главного пояса, найденный 3 декабря 1972 года советским астрономом Л. В. Журавлёвой.
 «Кузнецов» — машиностроительная компания (до 2010 года — «Моторостроитель»).
 «Адмирал Кузнецов» — российский авианесущий крейсер, спущенный на воду в 1985 году.
 «Адмирал Кузнецов» — военно-морская медаль Министерства обороны Российской Федерации.

 См. также 

 
 
 
 Кузнецовск
 
 
 
 
 Новокузнецово
 Новокузнецов
 Проспект Кузнецова
 Старокузнецов
 Старокузнецовский
 

 Примечания